David Gilman ist der Name folgender Personen:

* David Gilman (Sportler) (* 1954), US-amerikanischer Kanute und Rennrodler
 David Gilman (Autor), britischer Autor